Front Popular Unit d'Alliberament de Manipur (Manipur People's United Liberation Front, PULF) és un moviment polític i militar de la minoria pangal (musulmans de Manipur) que es va formar el 1994 després del conflicte entre meiteis i pangals de 1993. Té uns 15 soldats actius.

Moviments d'alliberament nacional de Manipur